Borken kan syfta på:

Geografi

Sverige 

 Borken, Östergötland, sjö, Åtvidabergs kommun, Östergötlands län,

Tyskland 

 Kreis Borken, distrikt
 Borken, Nordrhein-Westfalen, stad, Regierungsbezirk Münster, 
 Borken (Hessen), ort och kommun, Regierungsbezirk Kassel,